HMS est un sigle qui peut désigner :
 Harvard Medical School, la faculté de médecine de l’université Harvard située à Boston, dans le Massachusetts, aux États-Unis.

HMS ou une de ses variantes est souvent utilisé comme préfixe à des noms de navires de guerre de la marine militaire de pays associés à des monarchies :

Royaume-Uni
 dans la marine des forces britanniques, HMS signifie Her Majesty's Ship ou His Majesty's Ship, selon que le monarque anglais est de sexe féminin ou masculin ;

Autres pays du Commonwealth
 dans la marine des forces canadiennes, HMCS signifie Her Majesty's Canadian Ship, qui se traduit en français par NCSM pour « navire canadien de Sa Majesté »  ;
 dans la marine des forces australiennes, HMAS signifie Her Majesty's Australian Ship, qui se traduit en français par « navire australien de Sa Majesté »  ;
 dans la marine des forces néo-zélandaises, HMNZS signifie Her Majesty's New Zealand Ship, qui se traduit en français par « navire néo-zélandais de Sa Majesté » ;

Suède
 dans la marine royale suédoise, HMS signifie Hans Majestäts Skepp ou Hennes Majesty's Skepp.

Voir aussi 
 Liste des préfixes de navires